Sveti Josip je lahko:
 Sveti Josip
 Sveti Josip, Bednja (Hrvaška)